Clarkston je název několika sídel:
v USA
 Clarkston (Georgie)
 Clarkston (Michigan)
 Clarkston (Utah)
 Clarkston (Washington)

 ve Spojeném království
 Clarkston (Skotsko)